Gruppenarbeit steht für:
 Gruppenarbeit (Arbeitsorganisation), ein arbeitsorganisatorisches Konzept für eine Gruppe von Arbeitnehmern
 Gruppenarbeit (Didaktik), eine zeitlich befristete Zusammenarbeit einer Gruppe von Schülern oder Teilnehmern an einer Schulung  
 Soziale Gruppenarbeit, eine der grundlegenden Methoden der sozialen Arbeit
 Moderation (Gruppenarbeit), Methoden zur Gestaltung der Gruppenarbeit